Тур Окинавы () — шоссейная однодневная велогонка, с 1989 года ежегодно проводящаяся в японской префектуре Окинава.

История 
Велогонка впервые состоялась в 1989 году и до 1999 года (за исключением 1996) проводилась среди любителей. В 2005 году стала частью UCI Asia Tour, получив категорию 1.2. Выпуски 2008-2011 годов проводились в формате многодневной гонки (категории 2.2), состоящей из двух этапов. В 2008 году первый этап был организован как критериум, а следующие три года — как индивидуальная гонка с раздельным стартом по улицах Наго.

Также, в рамках события проводится профессиональная женская гонка и гонка среди юниоров.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Тур Окинавы на FirstCycling 
 
 
 
 
  

Велогонки в Японии
Велогонки в Азии